Винничук — фамилия украинского происхождения, буквально — «выходец из Винницы».

Известные носители:
 Винничук, Лидия (1905—1993) — польский историк античности.
 Винничук, Юрий Павлович (род. 1952) — украинский писатель и поэт, переводчик, краевед, журналист.